Un joc video de rol tactic sau  joc video de rol de tactică (RPG tactic sau RPGT; în engleză: tactical role-playing game, TRPG)  sau joc video de rol de strategie (RPG de strategie sau RPGS; în engleză: strategy role-playing game, în  japoneză: , SRPG) este un gen de jocuri video care combină elementele de bază ale jocurilor video de rol cu cele ale jocurilor video tactice de strategie (pe ture sau în timp real). Stilul jocurilor RPG tactice seamănă mult cu jocurile de rol de masă și jocurile de strategie tradiționale ca aspect, ritm și structura regulilor. De asemenea, primele jocuri de rol de masă provin din jocuri de război, cum ar fi Chainmail (1971), care se preocupau în primul rând de luptă. 

Listă de jocuri de rol tactic se poate referi la:

 Listă de jocuri de rol tactic din anii 1980 – 1994
 Listă de jocuri de rol tactic din 1995 – 1999
 Listă de jocuri de rol tactic din 2000 – 2004
 Listă de jocuri de rol tactic din 2005 – 2009
 Listă de jocuri de rol tactic din 2010 – 2019
 Listă de jocuri de rol tactic din 2020 – 2029

Vezi și
 Listă de jocuri roguelike
 MUD
 Listă de jocuri video Dungeons & Dragons
 Listă de jocuri MMORPG  
 Listă de jocuri video de rol
 Listă cronologică de jocuri video de rol

Note

Liste de jocuri video